Sénonais et Champagne sénonaise désignent au sens large une région naturelle de France qui faisait partie de la Champagne sous l'Ancien Régime. Située aux confins de l'Île-de-France, de l'Orléanais, du Nivernais et de la Bourgogne, elle comprenait les villes de Sens, Joigny, Montereau, Saint-Florentin, Villeneuve-sur-Yonne, Villeneuve-l'Archevêque et Nogent-sur-Seine. Elle est aujourd'hui comprise dans le département de l'Yonne et dans une petite partie de l'Aube, du Loiret et de la Seine-et-Marne.

 Sénonais désigne au sens restreint l'agglomération de Sens (Yonne) :
Communauté de communes du Sénonais

Sénonais, le gentilé des villes de Sens (Yonne) et de Senones.

Sénonais, autre nom du peuple gaulois des Sénons.